Иван Галактионов:
 Галактионов, Иван Васильевич (1921—1995) — советский и российский историк.
 Галактионов, Иван Дмитриевич (1869—1941) — русский советский историк, библиограф.